Ворота Арктики — морской стационарный терминал для отгрузки нефти в акватории Обской губы.
 Гейтс-оф-те-Арктик (, в переводе Ворота Арктики) — национальный парк на Аляске.